Яншихово () — деревня в Батыревском районе Чувашской Республики России. Входит в состав Бикшикского сельского поселения.

География 
Деревня находится в юго-восточной части Чувашии, в пределах Чувашского плато, в зоне хвойно-широколиственных лесов, на левом берегу реки Булы, к северу от автодороги , на расстоянии примерно 4 километров (по прямой) к западу от Батырева, административного центра района. Абсолютная высота — 123 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с умеренно холодной снежной зимой и тёплым летом. Среднегодовая температура воздуха — 3,1 °С. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 18,7 °C (абсолютный максимум — 37 °C); самого холодного (января) — −12,3 °C (абсолютный минимум — −42 °C). Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 530 мм.
Часовой пояс

История 
В 1892 открыта школа грамоты. В начале XX века действовали 20 торгово-промышленных заведений. 

В 1928 образован колхоз им. Крупской.

Административно-территориальная принадлежность 
В составе Симбирского уезда, Бекшиковского, Батыревского волостей Буинского уезда в 18 в. – 2 августа 1920 (Батырев. удел. приказа – 1835–63), Ба­тыревской волости Цивильского уезда – 3 августа – 4 октября 1920, Ибресинского района Цивильского уезда – 5 октября 1920 – 1921, Батыревской волости Батыревского уезда – 1921–27, Большебатыревского района – 1927–35, Батыревского – 1935–39, с 1957, Чкаловского – 1939–57.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 51,2 %, женщины — соответственно 48,8 %.
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения чуваши составляли 100 % из 458 чел.

Инфраструктура 
В деревне имеются фельдшерский пункт, клуб, библиотека, 2 продуктовых магазина.

Транспорт 
Деревня доступна автотранспортом.

Примечания 

Населённые пункты Батыревского района